Zum goldenen Anker – film del 1932 diretto da Alexander Korda
Zum goldenen Anker – film tv del 1962 diretto da Wolf-Dieter Panse